est l’expression anglaise pour « le dernier homme ». Elle a servi de titre à :

Littérature 

 , titre original du Dernier Homme, roman de Mary Shelley publié en 1823 ;
 , titre original du Dernier Homme, nouvelle de Wallace G. West publiée en 1929.

Télévision 

 , titre original du Dernier Homme,  de la  de Stargate Atlantis ;

 , téléfilm libanais de Ghassan Salhab diffusé en 2006.

Cinéma 

 , titre anglais de Mon premier amour (Der letzte Mann), film allemand de Harald Braun sorti en 1916 ;
 , film américain de  sorti en 2002.

Voir aussi